Chicago Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Chicago Lake (Michigan)
 Chicago Lake (Montana)
 Chicago Lake (North Dakota)